Oruro – departament w południowo-zachodniej Boliwii. Zajmuje powierzchnię 53 588 km². W 2012 roku liczył 494 587 mieszkańców, a gęstość zaludnienia wynosiła 9,2 mieszk./km². Stolicą departamentu jest Oruro. Dzieli się na 16 prowincji.

Demografia 
W 2012 roku populacja departamentu liczyła 494 587 mieszkańców. W porównaniu z 2001 rokiem rosła ona średnio o 2,06% rocznie.

Miasta departamentu 
Tabela przedstawie główne miasta departamentu:

Podział na prowincje 
Tabela przedstawia populację poszczególnych prowincji departamentu Oruro w 2001 roku, z wyróżnieniem mężczyzn i kobiet. 

Źródło:INE

Przypisy 

 
Departamenty w Boliwii